Заречье () — городской посёлок в Речицком районе Гомельской области Белоруссии.

Расположение 
Расположен в 18 км на северо-запад от Речицы, в 1 км от автодороги Бобруйск-Речица.

История 
Был основан в 1957 году под названием Гомель-30. До этого в окрестностях городка находилось несколько хуторов (Погорельцы, Подбабье и др.). В те времена на территории находилась ракетная военная часть. 2 марта 1995 года Верховный Совет Республики Беларусь принял постановление о придании новому населённому пункту в Речицком районе названия Заречье и отнесения его к категории городских посёлков.

Расположены средняя школа, библиотека, больница, детский сад.

В 3-х километрах располагается женская исправительная колония № 24 УДИН МВД по Гомельской области, на территории которого, с целью трудовой занятости спецконтингента, функционирует филиал «Заречье» государственного предприятия «№ 4»

Население

Численность 
 2016 год — 2242 жителей

Динамика

См. также 
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Речицкого района
Посёлки городского типа Гомельской области
Городские посёлки Белоруссии